Футбольная Национальная Лига 2014/2015 — 22-й сезон первенства ФНЛ. В турнире, проходившем со 2 августа 2014 года по 30 мая 2015 года приняли участие 16 клубов. Путёвку в Synot лигу получили клубы «Сигма Оломоуц» и «Фастав Злин». Покинули лигу «Баник Мост 1909» и «Колин».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

* - Варнсдорф остался на следующий сезон в ФНЛ, так как стадион клуба не отвечает требованиям Synot лиги.

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2014/2015
Спорт в Чехии в 2014 году
Спорт в Чехии в 2015 году